paradoks – twierdzenie logiczne prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków
 Paradoks (oryg. Paradox) – brytyjski serial telewizyjny z 2009 roku kanału BBC1 
 Paradoks – polski serial telewizyjny z 2012 roku kanału TVP1

Zobacz też